Il torneo di doppio maschile ai Giochi olimpici di Atlanta 1996 si è svolto dal 23 luglio al 3 agosto al Stone Mountain Tennis Center su campi in PlexiCushion. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che si è svolta al meglio dei 3 su 5. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Tennis ai Giochi della XXVI Olimpiade